Dora Carrington – brytyjska malarka związana z Bloomsbury Group
 Leonora Carrington – malarka i pisarka
 Carrington – rodzina z serialu Dynastia
 Carrington – brytyjski film z 1995 r. o Dorze Carrington

Gminy w USA 
 Carrington (ang. Carrington Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster

Miejscowości 
 Carrington – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Carrington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Carrington – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Carrington – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster (Stany Zjednoczone)
 Carrington – miasto w Nowej Południowej Walii (Australia)

Inne:
 Zbigniew Mikołajewski  ps. „Carrington” – polski przemytnik